Carl August Söderman kan syfta på:

 Carl August Söderman (sångare)
 Carl August Söderman (skulptör)